Riebl ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Riebl (1947–2014), österreichische Theologin, Psychotherapeutin und Autorin
 Michael Riebl (* 1960), österreichischer Film- und Fernsehregisseur und Kameramann
 Thomas Riebl (* 1956), österreichischer Bratschist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Riebel (Begriffsklärung)
 Rieble